Байджнатх () — населённый пункт в индийском штате Химачал-Прадеш в округе Кангра.

География 
Байджнатх — небольшое поселение, расположенное на высоте 1313 метров, в гряде  западных Гималаев на расстоянии 16 километров от  округа Кангра штата Химачал Прадеш. Поселение стоит на левом берегу реки Бинва (Binwa).

История 
Изначально поселение было известно как Караграма (Kiragrama), а современное название стало распространённым в честь расположенного в поселении храма, посвящённого Шиве.

Достопримечательности 

Основной достопримечательностью Байджнатха является храм Шивы, построенный в 1204 году. Он был построен двумя местными торговцами Ахука (Ahuka) и Манюка (Manyuka) и представляет собой образец средневековой храмовой архитектуры северной Индии нагара (Nagara). Является местом паломничества и туризма.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Химачал-Прадеш